Обухова — женская форма фамилии  и топоним.

Носительницы фамилии 
 Обухова, Варвара Александровна (1901—1988) — советская актриса театра и кино.
 Обухова, Галина Николаевна (1927—2014) — Герой Социалистического Труда, заведующая фермой.
 Обухова, Евгения Константиновна (1874—1948) — русская и советская балерина и педагог.
 Обухова, Клавдия Николаевна (1904—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Обухова, Лидия Алексеевна (1922—1991) — русская писательница.
 Обухова, Людмила Филипповна (1938—2016) — советский и российский учёный в области психологии.
 Обухова, Надежда Андреевна (1886—1961) — русская оперная певица.
 Обухова, Ольга Ивановна (род. 1941) — российская писательница и журналистка, общественный деятель.

Гидроним 
 Обухова — река в Архангельской области, приток Полты.

См. также 
 Обуховка
 Обухово
 Обуховская
 Обуховский